Stora Dammsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Dammsjön, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Stora Dammsjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (6,5 ha)
Stora Dammsjön, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (4,88 ha)
Stora Dammsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (29,1 ha)
Stora Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (58 ha)
Stora Dammsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (22,3 ha)

Se även
Dammsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn